Popenoe, puede significar:

 Paul Bowman Popenoe, genetista eugenésico.

Autores de nombres botánicos 
 D.Popenoe - Dorothy Kate Popenoe 1899-1932.
 Popenoe - Frederick Wilson Popenoe 1892-1975.